Die Geneva Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Der letztjährige Sieger im Einzel war Marc Gicquel, im Doppel die Paarung Johan Brunström und Raven Klaasen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. bis 28. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Matteo Donati
 Michael Lammer
 Yann Marti
 Grégoire Burquier

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Michael Bois
 Laurent Recouderc

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
  der Geneva Open
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 144 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 179 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Genf